Monster Allergy (stripreeks), een Italiaanse stripreeks
Monster Allergy (computerspel), een computerspel gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Monster Allergy (televisieserie), een animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks